Сеанс (от  — заседание, букв. «присест») в широком смысле — цикл операций, выполняемый без перерыва и обеспечивающий взаимодействие между партнерами. Первоначально — период непрерывной работы художника без длительного перерыва и без перемены модели и задания; на выполнение произведения художник может затратить несколько сеансов.
 Сеанс в информатике и вычислительной технике.
 «Сеанс» — журнал, посвящённый кинематографу.

См. также 
 «Два билета на дневной сеанс»
 Сеанс одновременной игры
 Спиритический сеанс
 Сеансовый уровень
 Сессия — во многих случаях в технике оба этих термина употребляются как синонимы, в частности, в связи с различными вариантами перевода английского слова .

Примечания